Das Wort Farsisch steht für:

bei Sprachen
 die adjektivierte Form des persischen Eigennamens Farsi (Persisch) für die Persische Sprache
 die adjektivierte Form einer aserbaidschanischen Mundart um die Stadt Baku 

bei Geografischen Namen
 die adjektivierte Form des Namens der Farsi (Insel)
 die adjektivierte Form des Namens des afghanischen Verwaltungsbezirks Farsi (Distrikt)